Марио Серандреи () е италиански филмов монтажист и сценарист.

Биография 
Марио Серандреи е роден на 23 март 1907 г. в Неапол.
Започва в киното през 1929 г. на 22-годишна възраст, като сценарист, редактор и асистент. По-късно се специализира в монтаж, дейност, с която си сътрудничи с най-известните режисьори на своята епоха, по-специално с Лукино Висконти в „Натрапчивост“ (1943), „Земята трепери“ (1948), „Роко и неговите братя“ (1960), „Гепардът“ (1963) и „Бледите звезди на Голямата мечка“ (1965). Той е първият, който използва термина „Неореализъм“, когато говори за филма „Натрапчивост“, който той посочва като първия филм от този род в областта на киното. В края на кариерата си редактира много филми режисирани от Марио Бава. Марио Серандреи редактира над 200 филма по време на кариерата си и работи до смъртта си през 1966 г.

Избрана филмография монтажист

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански монтажисти
Родени в Неапол
Починали в Рим